Sudis – Elemento ligneo di opera di difesa dei Romani
Sudis – Genere di pesci della famiglia Paralepididae